Городищенский сельский совет () — входит в состав
Зборовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Городище.

Населённые пункты совета 
 
 с. Городище 
 с. Носовцы

Примечания